Bulter kan syfta på

 Butler – yrke

Personer
Butler (adelsätt) – irländsk adelsätt
 Butler (auktor) – auktorsförkortning för flera personer
Butler (efternamn) – efternamn samt personer med efternamnet

Lagstiftning
Butler Act – lagstiftning mot utvecklingsläran i Tennessee åren 1925-1967
"Butler Act" – smeknamn på brittiska utbildningslagen Education Act 1944

Geografi

Antarktis 

 Butler Passage, 
 Mount Butler, Antarktis,

Australien 

 Butler, Australien, Western Australia, Wanneroo,

USA 

 Butler, Alabama, countyhuvudort, Choctaw County, 
 Butler, Georgia, countyhuvudort, Taylor County, 
 Butler, Illinois, ort, Montgomery County, 
 Butler, Kentucky, ort, Pendleton County, 
 Butler, Missouri, countyhuvudort, Bates County, 
 Butler, Oklahoma, Custer County, 
 Butler, Indiana, DeKalb County, 
 Butler, New Jersey, Morris County, 
 Butler, Ohio, Richland County, 
 Butler, Pennsylvania, countyhuvudort, Butler County, 
 Butler, Wisconsin, Waukesha County,

Se även
 Butler County

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar